Андросенко — украинская фамилия. Известные носители:
 Андросенко, Пётр Александрович (1952—2011) — российский математик, доктор физико-математических наук.
 Андросенко, Татьяна Филипповна (1946—2021) — главный редактор детского журнала «Мурзилка».